Under the Skin (filme), ficção científica com Scarlett Johansson
 Under the Skin (álbum), de Lindsey Buckingham
 Under the Skin (jogo eletrônico)